Ліндесберг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Ліндесберг — місто у Швеції, у лені Еребру.